Боро Беговић (Даниловград, 16. март 1932 — Подгорица, 8. јануар 1993) био је југословенски позоришни и филмски глумац.

Филмографија 

|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-те
|-
| 1955. || Лажни цар || 
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-те
|-
| 1965. || Проверено, нема мина || Стеван
|-
| 1968. || Лелејска гора || Дрвосеча
|-
| 1969. || Срамно лето || 
|-
| 1969. || Низводно од сунца || Средоје, Данилов брат
|-
| 1969. || Хороскоп || 
|-
| 1969. || Мост || Тихи
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-те
|-
| 1971. || Дан дужи од године || Лучара 
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Боро
|-
| 1973. || Бомбаши || Бомбаш 
|-
| 1973. || Сутјеска || Ђуро
|-
| 1973. || Со || Вујадин
|-
| 1974. || Упркос свему || Саво 
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево (ТВ серија) || Боро
|-
| 1974. || Црвени удар || Сељак
|-
| 1976. || Четири дана до смрти || 
|-
| 1977. || Шалајко (ТВ серија)|| 
|-
| 1977. || Поробџије (серија) || Хасан 
|-
| 1977. || Јаков грли трње (ТВ) || 
|-
| 1977. || Хајка || Бајо Баничић
|-
| 1977. || На путу до Атлантиде || Турски официр
|-
| 1977. || Пас који је волео возове || Стражар
|-
| 1978. || Тамо и натраг || Никола Мађели „Ник“
|-
| 1978. || Квар || 
|- 
| 1978. || Вучари Доње и Горње Полаче (ТВ) || 
|-
| 1979. || Јована Лукина || 
|-
| 1979. || Човјек кога треба убити || 
|-
| 1979. || Усијање || Андрија
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-те
|-
| 1980. || Пркосна делта || 
|-
| 1981. || Кумови (кратак филм) || 
|-
| 1981. || Двобој за јужну пругу || Командир вода Максим
|-
| 1981. || Љуби, љуби, ал' главу не губи || Коцкар на приморју 
|-
| 1981. || Пуста земља (ТВ) || 
|-
| 1981. || Челичење Павла Плетикосе (ТВ) || 
|-
| 1981. || Доротеј || Богдан
|-
| 1981. || Дувански пут (мини-серија) || Андрија
|-
| 1981. || Војници (мини-серија) || Паде
|-
| 1982. || 13. јул || Картарош
|-
| 1982. || Смрт господина Голуже || Фризер
|-
| 1983. || Дани Авној—а (ТВ мини серија)||
|-
| 1983. || Игмански марш || Сељак у Босни 
|-
| 1984. || Чудо невиђено || Ђоко
|-
| 1984. || Војници || Мишин отац
|-
| 1985. || Није лако са мушкарцима || Човек на плажи
|-
| 1985. || Брисани простор (ТВ серија) || Стипе Силвер
|-
| 1986. || Добровољци || Војник
|-
| 1987. || У име народа || Ђуро 
|-
| 1988. || Лепота порока || Горчин
|-
| 1988. || За сада без доброг наслова || 
|-
| 1988. || Ђекна још није умрла, а ка' ће не знамо (серија) ||Петко
|-
| 1988. || Вук Караџић (серија) || Старац Милија
|-
| 1988. || Испочетка (ТВ) || 
|-
| 1988. || Тамна страна Сунца || Мештанин
|-
| 1989. || Доме слатки доме (серија) || Вукашин
|-
| 1989. || Старе границе очевог имања (ТВ) || Љубета
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-те
|-
| 1990. || Народни непријатељ (ТВ)|| Петко
|-
| 1991. || Искушавање ђавола || Крсто Крстовић
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1932.
Умрли 1993.
Српски глумци
Југословенски глумци
Даниловграђани
Срби у Црној Гори